Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1964. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in dvanajstih za ženske med 14. in 21. oktobrom 1964 v Tokiu, udeležilo se jih je 1016 atletov iz dvainosemdesetih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1964
Športi Poletnih olimpijskih iger 1964